Doritos (/dəˈriːtoʊz/; с испанского — «позолоченный») — американский бренд ароматизированных  (лепёшек из кукурузной муки).

Выпускаются с 1964 года компанией Frito-Lay, входящей в холдинг PepsiCo. Оригинальные Doritos не были приправлены. Первым ароматом был Toasted Corn, выпущенный в 1966 году, затем Taco в 1967 году и Nacho Cheese в 1972 году. Другие фирменные ароматы начали появляться в конце 1980-х годов. Концепция Doritos возникла в ресторане в Диснейленде.

Doritos также приобрела известность благодаря своим маркетинговым кампаниям, в том числе по многим рекламным роликам во время Супербоула. В 2019 году продукция рекламировалась уже без логотипа и названия бренда.

История 
Согласно легенде, идея чипсов возникла благодаря находчивости владельца ресторана Casa de Fritos в Калифорнии, который рассчитывал таким образом избавиться от излишков продуктов. Когда ресторан посетил вице-президент по маркетингу от компании Frito-Lay, он заключил соглашение о начале массового производства. Изначально Doritos были доступны только жителям Калифорнии, однако начиная с 1966 года их стали продавать по всей Америке. Начиная с 1967 года появились версии с различными вкусовыми добавками. Изобретатель чипсов был похоронен по собственному желанию под их слоем. Ему было 97 лет.

Компания быстро росла, и к 1993 году доходы от продажи Doritos превышали миллиард долларов. В 1995 году изменился размер чипса — он стал на 20 % больше, но при этом на 15 % тоньше. К 2018 году на территории США компания продавала продукции на 1,5 млрд долларов.

Скандалы 
Компания планировала выпускать женские чипсы. Они должны были не издавать шума во время еды. Но позже отказалась от идеи, из-за обвинений в дискриминации.

См. также 
 Lay’s

Примечания 

Снэк
Торговые марки PepsiCo
Появились в 1964 году в США